York Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 York Island (Arkansas), Stone County
 York Island (Florida), Lee County
 York Island (Maine), Knox County
 York Island (Montana), Garfield County
 York Island (New Hampshire), Strafford County
 York Island (Wisconsin), Ashland County

in anderen Ländern:
 York Island (Antigua), Insel vor der Küste von Antigua
 York Island (Australien), Insel vor Cape York, Queensland, Australien
 York Island (British Columbia), Insel in British Columbia, Kanada
 York (Sierra Leone), Insel vor Sierra Leone